— самурайский род, находившийся у власти в феодальной Японии в XIII—XIV веках.

История 
Роду Ходзё принадлежало поместье в провинции Идзу. В XII столетии фамилия Ходзё расширила свои владения в районе Канто и превратила местных самураев в своих вассалов. Глава дома, Ходзё Токимаса (1138—1215), породнившись с семьёй Минамото но Ёритомо, помог последнему основать Камакурский сёгунат. 16 регентов (сиккэнов) Ходзё более столетия (1203—1333) были фактическими правителями Японии при династии сёгунов Минамото и губернаторами Киото.

С середины XIII века власть рода Ходзё стала ослабевать. Тяжёлые последствия имели походы монголов Хубилая на Японию в 1274 и 1281 годах. В 1333 году войска Асикаги Такаудзи и Нитты Ёсисады уничтожили сёгунат Минамото и власть Ходзё. Последний регент Ходзё Такатоки (1303—1333), следуя кодексу самурая, покончил жизнь самоубийством.

Сиккэны

Литература 

 
 

Сёгунат Камакура